Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Chris Evert 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Billie Jean King (Campionessa)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Nancy Gunter (finale)

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Françoise Dürr (primo turno)
 Kristien Kemmer (primo turno)
 Marita Redondo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1974